Rusland er en føderation, som består af 85 føderale enheder (; udtale: subjEkty, ental subjEkt) af vidt forskellige størrelser og indbyggerantal. Opbygningen er i hovedsagen en videreførelse af systemet, der eksisterede i Sovjetunionen. Da den nuværende russiske forfatning blev vedtaget i 1993, var der 89 enheder; nogle af disse er siden blevet slået sammen, så der nu er 85 enheder. Der er planer om flere sammenlægninger i fremtiden. Enhederne betegnes enten som en republik, oblast, kraj, autonom oblast, autonom okrug eller føderal by, men har i teorien samme grad af selvstyre. Hver af disse enheder har deres egen leder, deres eget lokale parlament samt to repræsentanter i føderationsparlamentets førstekammer Føderationsrådet.

Lederen (guvernør eller præsident) af enhederne blev indtil 2004 valgt lokalt, men den russiske føderale regering under præsident Vladimir Putin har efter terrorangrebet i Beslan i 2004 forfulgt en politik, der efterstræber en mere centraliseret magtstruktur, hvilket har medført, at lederne nu bliver udpeget centralt. De skal stadig godkendes af det lokale parlament. Enhederne er underinddelt i en række mindre enheder under betegnelsen 1) rajon (районы), 2) bosætninger (områder af bymæssig karakter) og 3) byer.

De 85 føderale enheder er igen samlet i otte føderale distrikter (, ), der blev oprettet i 2000 for at styrke den føderale regerings kontrol over regionerne. De føderale distrikter har intet parlament, og lederen er direkte udpeget af den føderale præsident. De føderale distrikter har hovedsageligt til formål at kontrollere føderationselementerne for den føderale regering.

Endelig er de 85 føderale enheder også samlet i 12 økonomiske regioner, der følger en fælles overordnet økonomisk politik og er ansvarlig for statistisk dataindsamling.

Enheder i den russiske føderation 

I 2004 startede et forløb hvor flere mindre enheder blev slået sammen til større krajer.

Liste over føderale enheder 

a.  Ifølge artikel 13 i Leningrad oblasts forfatning, så ligger oblastens administrative center i byen St. Petersborg. Men på trods af dette så er Sankt Petersborg ikke oblastens officielle administrative center.

b.  Ifølge artikel 13 i Moskva oblasts forfatning, så ligger oblastens administrative center i byen Moskva og i resten af oblasten. Men på trods af dette så er Moskva ikke oblastens officielle administrative center.

c.  Ikke internationalt anerkendt som en del af Rusland.

Sammenlægninger 

 Perm kraj: Perm oblast + Komi-Permyak autonom okrug → Perm kraj. Et forslag om sammenlægning af Perm oblast og Komi-Permyak autonome okrug blev lagt ud til afstemning den 7. marts 2005 og vedtaget med stort flertal. Sammenlægningen blev effektueret den 1. december 2005.

 Krasnojarsk kraj: Krasnojarsk kraj + Evenk autonom okrug + Taymyr autonom okrug → Krasnojarsk kraj. Et forslag om at lægge Evenk autonom okrug og Taymyr autonom okrug ind under Krasnoyarsk kraj blev lagt ud til afstemning den 17. april 2005 og vedtaget med stort flertal. Sammenlægningen blev effektueret den 1. januar 2007.

 Kamtjatka kraj: Kamtjatka oblast + Koryak autonom okrug → Kamtjatka kraj. Et forslag om sammenlægning af Kamtjatka oblast og Koryak autonom okrug blev lagt ud til afstemning den 23. oktober 2005 og vedtaget med stort flertal. Sammenlægningen blev effektueret den 1. juli 2007.

 Irkutsk oblast : Irkutsk oblast + Ust-Orda Buryat autonom okrug → Irkutsk oblast. Et forslag om at lægge Ust-Orda Buryat autonom okrug ind under Irkutsk oblast blev lagt ud til afstemning den 16. april 2006 og vedtaget med stort flertal. Sammenlægningen planlægges effektueret den 1. januar 2008.

 Zabajkalskij kraj : Tsjita oblast + Agin-Buryat autonom okrug → Zabajkalskij kraj. Et forslag om sammenlægning af Tsjita oblast og  Agin-Buryat autonom okrug til den nye kraj Zabajkalskij kraj blev lagt ud til afstemning den 11. marts 2007 og vedtaget. Sammenlægningen planlægges effektueret den 1. marts 2008 .

 Pomorski kraj : Indledende skridt til en sammenlægning af Arkhangelsk oblast og Nenets autonom okrug til en ny kraj. Forslået navn: Pomorski kraj (Поморский край)

Tilføjelser 
Ifølge den russiske forfatning stk. 6 kan andre lande eller dele deraf, hvis det er befolkningens eget ønske, vælge at tilslutte sig den Russiske føderation. Dette har været på tale for bl.a. Hviderusland, Sydossetien og Abkhasien i det nuværende Georgien, Krim i det nuværende Ukraine og andre dele af Ukraine med store russiske befolkningsgrupper, Transnistrien (nuværende Moldavien) samt dele af Kasakhstan med store russiske befolkningsgrupper.

Føderale distrikter

Økonomiske regioner 

Rusland inddeles i tolv økonomiske regioner, som er grupper af administrative enheder, som har:
 fælles økonomiske og sociale mål og deltagelse i udviklingsprogrammer,
 relativt ensartede økonomiske forudsætninger og potentialer,
 ensartede klimatiske, økologiske og geologiske forudsætninger,
 hinanden lig teknisk udvikling,
 hinanden lig beskatning og
 relativt ens levestandard.

Intet føderationssubjekt kan tilhøre mere end en økonomisk region.

Økonomiske regioner grupperes også i økonomiske zoner (så kaldte makrozoner). En økonomisk region og dens dele kan tilhøre mere end en økonomisk zone. Det er Ruslands føderale regering, som bestemmer over de økonomiske regioners og zonernes udformning og eksistens.

Inddelingen i økonomiske distrikter adskiller sig fra inddelingen i føderale distrikter derved, at de først nævnte udformes af rent økonomiske og statistiske årsager, de sidst nævnte af administrative årsager.

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Administrative enheder   
 Russian Classifier of Municipal Entities Territories (OTKMO)